PVL steht für:
 in der Geschichte die Nestorchronik (auch Повесть временных лет/Povest´ vremennych let), die älteste ostslawische Chronik
 Panton-Valentine-Leukozidin, ein bakterieller Virulenzfaktor
 Parameter Value Language, eine von der NASA verwendete Markup-Sprache
 Partito Verde Liberale svizzero, deutsch Grünliberale Partei in der Schweiz
 Pascack Valley Line, eine Schnellbahn der NJ Transit
 periventrikuläre Leukomalazie, ein medizinischer Begriff
 Personalverband öffentlicher Verwaltungen Liechtensteins
 Pohjoismainen vastarintaliike, deutsch Nordische Widerstandsbewegung, Verbund neonazistischer Gruppen in Skandinavien
 Pike County Airport (Kentucky) (IATA-Code), Flughafen in Pike County (Kentucky), Kentucky
 PAL Airlines (ICAO-Code), kanadische Regionalfluggesellschaft

Abkürzung